

Astronomia 
 4797 Ako – asteroide del sistema solare

Codici 
 AKO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto internazionale di Akron Fulton, Akron (Ohio), Stati Uniti

Geografia 
 Akō – città del Giappone
 Ako è il nome giapponese della città russa di Aleksandrovsk-Sachalinskij
 Ako – comune del Camerun nel dipartimento di Donga-Mantung

Persone 
 Ako – attrice giapponese
 Ako - comandante livone del XII-XIII secolo